La notte dei demoni (Werewolves on Wheels) – film del 1971 diretto da Michel Levesque
La notte dei demoni (Night of the Demons) – film del 1988 diretto da Kevin S. Tenney